Вестерло:

 Вестерло — бельгийская коммуна в провинции Антверпен.
 «Вестерло» — бельгийский футбольный клуб из города Вестерло.